O Lynx Football Club (conhecido apenas como Lynx) é um clube de futebol de Gibraltar fundado em 2007. É um dos principais clubes do país, apesar de ser fundado a apenas 8 anos e de nunca ter vencido um campeonato nacional. Atualmente disputa a 1ª Divisão do Campeonato Gibraltino.

Em âmbito continental, o clube não é tão conhecido. Como os clubes de Gibraltar só ganharam o direito de disputar a Liga dos Campeões da UEFA e a Liga Europa da UEFA na temporada 2013-14, nenhum deles é conhecido em cenário mundial.

História 

O Lynx foi fundado no ano de 2007, é um dos clubes mais novos de Gibraltar. O clube ainda não venceu nenhum torneio nacional. Na temporada 2012/13, e 2014/15 foi o quarto colocado.

Clubes de futebol de Gibraltar
Clubes de futebol fundados em 2007